Serie B i fotboll 1983/1984 innebar att Atalanta, Como och Cremonese gick till Serie A.

Slutställning

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Noter 

1983 i Italien
1984 i Italien
Fotbollssäsongen 1983/1984
1983/1984